Matthias Schmieder ist der Name folgender Personen:

* Matthias Schmieder (Oberamtmann) (1816–1885), badischer Oberamtmann
 Matthias Schmieder (Betriebswirt) (* 1952), deutscher Betriebswirt